Al-Mustansir ist der Thronname folgender muslimischer Herrscher:
 al-Mustansir (Fatimiden) (1029–1094), Kalif der Fatimiden (1036–1094)
 Yusuf II. al-Mustansir, Kalif der Almohaden (1213–1224)
 al-Mustansir (Abbasiden) (1192–1242), Kalif der Abbasiden (1226–1242)
 Al-Mustansir II. († 1261), Kalif der Abbasiden in Kairo
 Muhammad I. al-Mustansir, Kalif der Hafsiden (1249–1277)
 al-Mustansir (Sultan der Mamluken 1412), siehe al-Mustain (Ägypten)